Aquilegia speciosa  puede referirse a la:
descrita por DC. en 1817 publicado en Syst. Nat. es la Aquilegia sibirica de Lam. 
descrita por Timb.-Lagr. en 1870 publicado en Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse  es ''Aquilegia vulgaris de L.

Galería

Referencias